Norinder är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Norinder (1827–1884), lärare och läroboksförfattare
 Axel Norinder (1867–1943), fortifikationsofficer
 Carl-Robert Norinder (1909–1990), svensk direktör
 Egon Norinder (1903–1986), svensk läkare
 Ester Norinder-Zadig (1899–1922), svensk författarinna
 Harald Norinder (1888–1969), svensk fysiker
 Patrik Norinder (född 1941), svensk politiker
 Tryggve Norinder (1911–1992), svensk sjömilitär
 Ulf Norinder (1934–1978), svensk racerförare
 Yngve Norinder (1901–1974), svensk pedagog

Svenska efternamn